Johan Anders af Darelli, före adlandet 1770 Darelius, född 23 november 1718 i Ods socken i Västergötland, död 19 januari 1780, var en svensk läkare och en av Linnés lärjungar.

Biografi
Den unge Darellis uppfostran övertogs vid faderns tidiga frånfälle av morbrodern, biskop Andreas Olavi Rhyzelius i Linköping, som inte bara bekostade hans undervisning vid Skara läroverk, utan även vid Uppsala universitet, där Darelli inskrevs till student 1733. Hans skicklighet som ritare gjorde att arkiater Nils Rosén von Rosenstein, övertalade honom att överge den prästerliga banan, för vilken han bestämt sig och som många andra i hans närmaste släkt hade valt, och i stället ägna sina studier åt medicinen. Han blev medicine doktor 1749 och befordrades året därpå till medlem av collegium medicum och, sedan han 1755 blivit assessor i samma ämbetsverk, 1758 till överläkare vid Serafimerlasarettet. Den sistnämnda befattningen lämnade han 1772. Däremot behöll han sin assessorsplats i kollegiet till sin död.

Adlande
År 1770 adlades han med namnet af Darelli. (Introducerad 1776 som no 2068 på Riddarhuset).

Namnet af Darelli kom ur Johan Anders vilja att hedra sin hembygd och sitt släktnamn. Redan namnet Darelius fördes med av historien från hembygden Daretorp i Skaraborg Västergötland, när Johan Anders farfars far, Anders Nilsson Darelius (kronobonde för greve Brahe på Visningsborg), erhöll namnet ca 1597 av greven Brahe af Visningsborg, som den "ärbara mannen från Daretorp" (latinsk böjning). År 1657 uppstod sedan namnet Darelli då Johan Anders farfars äldre bror, prästen Nicolaus Darelius, blev kyrkoherde i sitt hempastorat Daretorp, bl.a. Härja, Velinga och Daretorps kyrkor i Skaraborg Västergötland. Den ursprungliga grenen, och namnet, efter prästen Darelli, lever kvar ännu i modern tid.  

I och med Johan Anders son, Isak af Darellis, död 1834 som barnlös, slöts den adliga ätten af Darelli på svärdssidan, men familjen levde vidare på hans Isaks båda systrars  sidor; 

Fredrika af Darelli (1761-1829) då hon gifte sig med biskopen för Göteborgs Stift Johan Wingård (1738-1818) år 1777 och vilka blev föräldrar till bland annat ärkebiskopen Carl Fredrik af Wingård (1781-1851) samt genom dottern Johanna Helena af Wingård (1780-1856) gift med greve Carl Mauritz Wrangel af Sauss (1773-1841) vilka i sin tur vars dotter gifte sig med generalmajoren Silfverstolpe och gav upphov till den släktgrenen Silfverstolpe.

Systern Catharina af Darelli (1757-1838) gifte sig med kungliga bibliotekarien och teaterledaren Adolf Fredrik Ristell (1744-1829) (vilka sedermera genom dottern Katarina gifte sig med direktören Gustaf af Uhr, och vilka blev föräldrar bl.a. till släktgrenarna Hammarskjöld (no 135 Riddarhuset) och von Post (no 687 Riddarhuset) från Vängsjöberg i Uppland.

Familj
Johan Anders af Darelli var son till kyrkoherden Anders Darelius och Katarina Rhyzelia.

Darelli gifte sig 1755 med Johanna Margaretha Faggot. Tillsammans fick de sju barn av vilka endast tre nådde vuxen ålder. Isak af Darelli (1756-1834), Catharina Maria Ristell (1756-1838) samt äldsta dottern Fredrika af Wingård (1738-1818).

Källor

Svenska läkare under 1700-talet
Linnés lärjungar
Födda 1718
Avlidna 1780
Svensk obetitlad adel
Män
Personer från Ods socken